Fruva är ett släkte av fjärilar. Fruva ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nattflyn
Fruva